Die Saison 2011/12 war die zwölfte Spielzeit der Suomi-sarja als dritthöchste finnische Eishockeyspielklasse.

Modus 
In der Hauptrunde wurde die Liga in drei nach regionalen Kriterien besetzte Gruppen mit je acht Teilnehmern aufgeteilt. In der Hauptrunde trat jede Mannschaft gegen Gruppengegner in Hin- und Rückspiel an. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, deren drei bestplatzierten Mannschaften sich wiederum für die Aufstiegsrunde zur zweitklassigen Mestis qualifizierten. Die übrigen Mannschaften der drei Hauptrunden-Gruppen mussten in der Abstiegsrunde und je nachdem Relegation um den Klassenerhalt antreten.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung gab es zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe 1 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe 2 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe 3 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Abstiegsrunde

Gruppe 1 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe 2 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe 3 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Relegation 
 Hermes Kokkola – YJK Ylivieska 2:0 (3:2 n. V., 4:2)
 Pyry Nokia – Lluja Huittinen 2:0 (6:4, 5:2)
 Diskos Jyväskylä – Nikkarit Riihimäki 2:1 (4:1, 4:6, 5:0)

Weblinks 
 Die Spielzeit bei passionhockey.com (französisch)

Suomi-sarja-Saison
Eishockeysaison 2011/12